Джава может означать:
 Джава — посёлок городского типа в Южной Осетии.
 Джава (минеральная вода)
 Java — язык программирования.

См. также 
 Ява (значения)
 Java (значения)